Naga može značiti:

 Naga (mitologija)
 Naga (narod)